Stofel steht für
Xaver Stärfel (Stofel), (1915–1945) deutscher SS-Mann
Weiteres:
Kapelle Stofel, Vorarlberg
Siehe auch:
Stoffel